Mylène est un prénom féminin ;

Il est le prénom de femmes célèbres (par ordre alphabétique) :
 Mylène Demongeot (née en 1935), actrice française ;
 Mylène Farmer (née en 1961), chanteuse franco-canadienne ;
 Mylène Gilbert-Dumas, femme-écrivain canadienne
 Mylène Jampanoï (née en 1980), actrice française
 Mylène St-Sauveur (née en 1990), actrice canadienne

Personnage de fiction : 
 Mylene Flare Jenius dans l'anime The Super Dimension Fortress Macross